M-Serie steht für:

 Bedford M-Serie, Fahrgestell von Bedford
 Mercury M-Serie Truck, siehe Ford C-Serie
 TVR M-Serie, Sportcoupé von TVR

Siehe auch:
 Serie M